La detentrice del titolo Agnes Morton non ha partecipato a quest'edizione del torneo.

Suzanne Lenglen e Elizabeth Ryan hanno battuto nel turno preliminare Dorothea Douglass Chambers e Ethel Larcombe 4-6, 7-5, 6-3.

Tabellone

Challenge Round

Turni preliminari

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Bibliografia
 Tingay, L.: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 978-0900424717, S. 165
 Albiero, A. et al.: The Grand Slam Record Book Vol. 2. Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2011. ISBN 978-88-6002-023-9, S. 535

Torneo di Wimbledon 1919